Osoby o tym nazwisku:
 Halszka Osmólska – polska paleontolog
 Jerzy Józef Osmólski – polski duchowny starokatolicki